Неустро́ев  — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Неустроев, Владимир Петрович (1911—1986) — советский филолог, литературовед-скандинавист, профессор МГУ, вице-президент об-ва «СССР — Дания».
 
 
 Неустроев, Степан Андреевич (1922—1998) — полковник ВС СССР, Герой Советского Союза.
 Неустроева, Анна Денисовна (1903—1947) — якутская советская писательница, переводчик и фольклорист.